Стефан Марковић се може односити на:

 Стефан Марковић (политичар) (1804—1864) политичар
 Стефан Марковић (кошаркаш) (1988) кошаркаш
 Стефан Марковић (фудбалер) (1993) фудбалер

Види још 
 Стеван Марковић (вишезначна одредница)